Steintor ist der Name folgender Stadttore:

 Steintor (Anklam) in Anklam
 Steintor (Bendorf) in Bendorf
 Steintor (Bernau) in Bernau bei Berlin
 Steintor (Braunschweig) in Braunschweig
 Steintor (Bremen) in Bremen
 Steintor in Friedland, siehe Anklamer Tor (Friedland)
 Steintor (Goch) in Goch
 Steintor (Hamburg) in Hamburg
 Steintor (Hannover) in Hannover
 Steintor (Herford) in Herford
 Steintor (Loitz) in Loitz
 Steintor (Lünen) in Lünen
 Steintor (Malchin) in Malchin
 Steintor (Preußisch Holland) in Preußisch Holland
 Steintor (Rostock) in Rostock
 Steintor (Salzwedel) in Salzwedel
 Steintor (Tribsees) in Tribsees
 Steintor (Wittenberge) in Wittenberge
Steintor ist ebenfalls ein Wohnplatz in Kürten.

Siehe auch:
 Steiner Tor
 Steinernes Tor
 Steintor-Varieté
 Neues Steintor